Plusieurs lieux portent le nom de Balmoral :

Afrique du Sud 
 Balmoral

Australie 
 Balmoral (Nouvelle-Galles du Sud)
 Balmoral (Sydney)
 Balmoral (Southern Highlands)
 Balmoral (Queensland)
 Balmoral (Victoria)

Belgique 
 Balmoral, hameau de la ville de Spa

Canada 
 Balmoral, village du Nouveau-Brunswick.
 La paroisse de Balmoral, village du Nouveau-Brunswick.
 Balmoral–Saint-Maure, village du Nouveau-Brunswick.

Nouvelle-Zélande 
 Balmoral, une banlieue de la cité d’ Auckland.

Royaume-Uni 
 Le château de Balmoral
 L'Hotel Balmoral

Océan Pacifique 
 La plaque du récif Balmoral

Divers 
 Théodore Balmoral, une revue littéraire française.
 Le Balmoral, un navire de croisière.
 Le MV Balmoral, un ferry d'excursion britannique.
 Balmoral, un album de Loquillo (2008).

Homonymie de toponyme